Magyar Tamás (1913–2008) hegedűművész 
 Magyar Tamás (1946) gépészmérnök, tanár
 Magyar Tamás, György Lajos irodalomtörténész álneve
 Magyar Tamás (?–2011) filmrendező